Сент-Луис 2018 () — международный шахматный турнир, которой проходил с 17 по 28 августа 2018 года в Сент-Луисе, штат Миссури (США). Турнир по традиции являлся одним из этапов шахматной серии турниров Grand Chess Tour.

Победителями турнира стали американский гроссмейстер Фабиано Каруана, армянский гроссмейстер Левон Аронян и норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, набравшие 5½ очков из 9-ти.

 Категория: 22-я (средний рейтинг: 2787,5)
 Место проведения: Saint Louis Chess Club
 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 60 минут до конца партии и 30 секунд на ход, начиная с 1-го.

Расписание 
 Церемония открытия: 17 августа.
 Игровые дни: 18—22, 24—27 августа (начало игр – в 21:00 МСК).
 Выходной день: 23 августа.
 Церемония закрытия: 28 августа.

Призовой фонд 
Призовой фонд: 300 000 $

Участники 

¹) рейтинги даны на август 2018 года

Движение по турам

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Турнирная таблица на сайте chess-results.com
 Информация о турнире на сайте chesspro.ru
 Информация о турнире на сайте Saint Louis Chess Club
 Информация о турнире на сайте chessgames.com
 Информация о турнире на сайте The Week in Chess

Сент-Луис (шахматный турнир)
2018 год в шахматах
Август 2018 года
Спорт в США в 2018 году